Chico-preto (também popularmente conhecido como graúna ou pássaro-preto) pode referir-se a:

 Gnorimopsar chopi
 Iraúna-grande (Scaphidura oryzivora)

Ver também 
 Chico Preto, um advogado e político brasileiro

Desambiguações de animais